Rufio steht für:

 Rufio (Offizier) (vor 48 v. Chr.–nach 47 v. Chr.), römischer Offizier Gaius Iulius Caesars
 Rufio (Band), US-amerikanische Pop-Punk-Band aus Rancho Cucamonga, Kalifornien